Gießelbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Gießelbach, Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gießelbach (Rheinseitenkanal), auch Gieselbach und Gieselbächel, rechter Zufluss des Rheinseitenkanals bei Diersheim, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Gießelbacher Siefen, linker Zufluss des Millerscheider Bachs (zur Bröl) bei Gießelbach, Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wolfgießelbach, rechter Zufluss der Wolfegger Ach bei der Bachmühle von Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gießenbach